Zwischenraum steht für:

 Wortzwischenraum, siehe Leerzeichen
 Whitespace, in der Informatik nicht dargestellte Zeichen, siehe Leerraum
 Linienzwischenraum in einem Notensystem (Musik)
 Abstand zwischen zwei Bauteilen, siehe Fuge (Zwischenraum)
 Zwischengewebe, siehe Interstitium (Anatomie)
 Zwischenraum (Organisation), evangelikale Selbsthilfeorganisation für Lesben und Schwule

Siehe auch:
 Intervall
 Lücke